Savelli – comune italiano della provincia di Crotone, in Calabria
 Savelli – famiglia di nobili romani
 Samonà e Savelli – casa editrice italiana

Persone 
 Angelo Savelli (1951) – regista
 Alessandro Savelli (1905-1930) – calciatore italiano
 Andrea Bruno Savelli (1971) – attore, regista e scrittore italiano 
 Angelo Savelli (1911-1995) – pittore italiano
 Benedetto Savelli – nome secolare di papa Benedetto II
 Bernardino Giannuzzi-Savelli (1822-1887) – magistrato e politico italiano
 Bernardino Savelli, II principe di Albano (1606-1658) – principe italiano
 Bertrando Savelli (...–1222) – cardinale italiano
 Carlotta Savelli (1608-1692) – nobildonna italiana
 Domenico Savelli (1792-1864) – cardinale italiano
 Edmondo Savelli (1916-2008) – pittore e affreschista italiano
 Fabrizio Savelli (1607-1659) – cardinale italiano
 Giacomo Savelli – nome secolare di papa Onorio IV
 Giacomo Savelli (1523-1587) – cardinale italiano
 Giovanni Savelli (...-1302) – vescovo italiano
 Giulio Savelli (1574-1644) – cardinale italiano
 Giulio Savelli (1941-2020) – editore e politico italiano
 Giulio Savelli, III principe di Albano (1626-1712) – principe italiano
 Jean-Marc Savelli (1955) – pianista francese
 Licinio Savelli (...–XI secolo) – cardinale italiano 
 Luca Savelli (1190-1266) – politico italiano
 Mansueto Savelli (...–681) – arcivescovo di Milano 
 Marc'Antonio Savelli (1624-1695) – giurista italiano
 Pandolfo Savelli (...–1306) – politico italiano
 Paolo Savelli (1350-1405) – condottiero italiano
 Paolo Savelli, I principe di Albano (1586-1632) – principe italiano
 Paolo Savelli (1622-1685) – cardinale italiano
 Silvio Savelli (...–1515) – condottiero italiano
 Silvio Savelli (1550-1599) – cardinale italiano 
 Walter Savelli (1948) – pianista e compositore italiano